Андрощук — украинская фамилия, образованная от имени Андрей. Известные носители:
 Андрощук, Василий Аверьянович (род. 1948) — украинский политический деятель, народный депутат Верховной Рады Украины I созыва. 
 Андрощук, Иван Степанович (1911—1998) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.